Nagórski ist der Familienname von

 Grzegorz Nagórski (* 1964), polnischer Jazzmusiker
 Jan Nagórski (1888–1976), russisch-polnischer Pilot
 Juliusz Nagórski (1887–1944), polnischer Architekt, Maler und Stadtplaner

Siehe auch:
 Nagurski